Список людей на почтовых марках Абхазии составлен в алфавитном порядке и описывает известных персон, которым посвящены отдельные почтовые марки Абхазии. Такие марки выпускаются преимущественно для коллекционеров. В скобках указана дата выпуска почтовой марки. Список неполон, доведён до 1998 года.

 Агрба Р. М., абхазский актёр (21 ноября 1997)
 Альбов Н. М., русский ботаник и путешественник (2 сентября 1996)
 Аргун Мышъя (Михаил), долгожитель Абхазии (28 ноября 1997)
 Ардзинба В. Г., первый президент Республики Абхазии (1 января 1997)
 Рауф Орбай Ашхаруа, турецкий государственный деятель, премьер-министр Турции в 1922—1923 годах (30 июня 1997)
 Басария С. П., учёный и педагог (18 декабря 1996)
 Бебия Э. В., абхазский балетмейстер и хореограф (20 июня 1997)
 Бубнова В. Д., русский художник (30 ноября 1995)
 Вавилов Н. И., генетик (25 декабря 1997)
 Воронов Н. И., учёный и литературный работник (30 ноября 1995)
 Воронов Ю. Н., вице-премьер Абхазии, учёный (11 сентября 1996)
 Гамгия В. В., абхазский художник, автор герба и флага Абхазия (24 марта 1998)
 Гулиа Д. И., абхазский поэт (19 января 1994)
 Дзидзария Г. А., политический деятель (12 июня 1995)
 Мухлис Сабахаддин Езги (Muhlis Sabahaddin Ezgi), турецкий композитор (21 ноября 1997)
 Инал-Ипа Ш. Д., абхазский историк и литературовед (20 сентября 1996)
 Кобахия В. О., абхазский политический деятель (18 июня 1997)
 Ковач К. В., композитор и пианист (8 декабря 1997)
 Когония И. А., абхазский поэт (26 августа 1996)
 Колаковский А. А., русский ботаник (22 декабря 1998)
 Кортава Д. В., абхазский режиссёр (21 ноября 1997)
 Мехмед Сабахаттин Куадсба, принц (30 июня 1997)
 Лакербай К. А., корнет, герой Первой мировой войны (16 декабря 1996)
 Лакоба В., кавалерист, участник Первой мировой войны (16 июня 1997)
 Лакоба Н. А., советский партийный и государственный деятель (16 июня 1997)
 Лопатин П. Ф., народоволец, учёный (29 декабря 1997)
 Марр Н. Я., академик, лингвист (18 декабря 1996)
 Мамдух Абаза Маршан, генерал-лейтенант, начальник генштаба ВВС Сирии (16 декабря 1996)
 Наполеон, французский полководец и государственный деятель (9 января 1998)
 Ольденбургский А. П., принц, основатель курорта Гагра (23 августа 1996)
 Смецкой Н. Н., русский ботаник (30 ноября 1995)
 Соловьев Л. Н., русский этнограф и археолог (30 ноября 1995)
 Осман Ферид-паша, османский военачальник (30 июня 1997)
 Хайреддин-паша, османский государственный деятель, великий визирь Османской империи (30 июня 1997)
 Харазия Х. Л., генерал-лейтенант (16 декабря 1996)
 Хашба А. К., лингвист, абхазовед (8 декабря 1997)
 Хашба И. М., абхазский этнограф (20 июня 1997)
 Хетагуров К. Л., осетинский поэт, просветитель и художник (20 декабря 1996)
 Чанба С. Я., абхазский писатель и государственный деятель (16 июня 1997)
 Чачба-Шервашидзе Г. М., светлейший князь, сын последнего владетеля Абхазии (27 ноября 1997)
 Шапковский Джидж (Николай), долгожитель Абхазии (28 ноября 1997)
 Шхаплы З., убыхская писательница (18 декабря 1996)
 Эшба Е. А., советский и абхазский государственный деятель (16 июня 1997)

Некими лицами от имени абхазского почтового ведомства были также напечатаны спекулятивные марки:
 Джон Леннон, английский музыкант (1995)
 Гручо Маркс, американский комик (1995)

См. также 
 История почты и почтовых марок Абхазии
 
 Тематическая филателия

Комментарии 
<li>Почтовые марки частично признанного государства Абхазии не признаны Всемирным почтовым союзом и могут использоваться для оплаты почтового сбора только на территории Абхазии.
<li>Эти марки, выпущенные в виде сцепки (обыгрывающие Маркса-Ленина) не указаны в каталогах почтовых марок Абхазии и были напечатаны компаниями, якобы действующими от имени Абхазии.

Примечания

Ссылки 

 Abkhazia at Former Soviet Union Postage Stamps Catalogue (полные списки официальных почтовых марок, выпущенных почтой Абхазии с 1993 года)

Абхазия
Персоналии:Абхазия
Почтовые марки Абхазии